Перковци могу бити:

 Стари Перковци, насељено место у саставу општине Врпоље, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска;
 Нови Перковци, насељено место у саставу града Ђакова, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска;